Джон Келлер (, ) — американский баскетболист, участник летних Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки, олимпийский чемпион.

Биография 
Джон Келлер выступал за команду Университета Канзаса «Канзас Джейхокс», которая выиграла чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта в 1952 году. На Олимпиаде 1952 года в составе сборной США по баскетболу стал олимпийским чемпионом. После этого он больше никогда не принимал участия в соревнованиях высокого уровня. В дальнейшем Келлер перешёл на тренерскую работу.

Примечания 

Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1952 года